Okura ist der Name folgender Personen:
 Yamanoue no Okura (660–733), japanischer Dichter

Okura oder Ōkura ist der Familienname folgender Personen:
 Ōkura Kihachirō (1837–1928), japanischer Unternehmer
 Meg Okura (* 1973), US-amerikanische Jazzmusikerin
 Ōkura Nagatsune, japanischer Agronom
 Satoshi Ōkura (* 1969), japanischer Fußballspieler

Ōkura steht außerdem für:
 das ehemalige japanische Finanzministerium Ōkura-shō, s. Finanzministerium (Japan)